Sezóna 2010/2011 byla 89. sezónou Ligue Magnus. Vítězem play-off a celého ročníku se stal tým Dragons de Rouen.

Základní část

 V případě rovnosti bodů rozhodly vzájemné zápasy.

Play off

Předkolo
Gothiques d'Amiens - Ducs de Dijon 2:0 (4:3 P, 3:2)
Dauphins d'Épinal - Étoile noire de Strasbourg 1:2 (1:4, 3:2, 0:2)
Brûleurs de Loups de Grenoble - Ours de Villard-de-Lans 0:2 (3:4 P, 2:4)
Chamois de Chamonix - Pingouins de Morzine 1:2 (4:1, 1:2 SN, 3:4)

Čtvrtfinále
Dragons de Rouen - Pingouins de Morzine 3:0 (6:2, 4:1, 6:1)
Ducs d'Angers - Ours de Villard-de-Lans 3:0 (8:0, 10:1, 7:5)
Rapaces de Gap - Étoile noire de Strasbourg 2:3 (2:1, 4:3 SN, 2:9, 2:3 P, 4:6)
Diables Rouges de Briançon - Gothiques d'Amiens 1:3 (5:3, 4:5, 1:5, 2:3)

Semifinále
Dragons de Rouen - Gothiques d'Amiens 3:0 (3:1, 2:1, 9:8 SN)
Ducs d'Angers - Étoile noire de Strasbourg 1:3 (1:2 P, 6:1, 1:2 SN, 1:3)

Finále
Dragons de Rouen - Étoile noire de Strasbourg 3:0 (5:1, 5:3, 4:2)

Baráž
Drakkars de Caen - Avalanche Mont-Blanc 3:1 (3:2 P, 1:2, 4:3, 2:1)

Tým Avalanche Mont-Blanc sestoupil do Divize 1.

Francouzská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011